Валентин Горбатый (,  , ок. 1485 — 13 ноября 1521, Рацибуж) — князь Ратиборский (1493—1521).

Биография 
Валентин был младшим сыном князя ратиборского Яна V и Магдалены Опольской. Принадлежал к побочной линии чешской королевской династии Пржемысловичей.

Когда в 1493 году умер отец, Микулаш унаследовал Ратиборское княжество вместе со старшими братьями Микулашем и Яном. Их опекуном и регентом княжества стала мать, Магдалена Опольская. Валентин стал формально соправителем братьев в 1501 году, достигнув шестнадцати лет.

В 1506 году неожиданно умерли оба его старших брата, и Валентин оказался единственным правителем Ратиборского княжества. В 1511 году он признал договор о взаимном наследовании, заключенный его отцом в 1478 году с опольским князем Яном II Добрым, который в свое время был подтвержден королем Матьяшем Хуньяди. Однако после того, как в том же году король Чехии Владислав II предоставил Валентину право свободно определять своего преемника, был заключен новый договор о взаимном наследовании между бездетными князьями Валентином Ратиборским и Яном II Опольским, который был подтвержден королем Владиславом II. По условиям этого договора, в случае бездетной смерти Яна II Опольское княжество должно было быть разделено между Валентином Ратиборским и маркграфом Георгом Бранденбургским. В случае бездетной смерти Валентина Ратиборское княжество переходило к Яну II.

Из-за своего физического недостатка Валентин Горбатый так и не решился жениться. Он скончался 13 ноября 1521 года, и по условиям договора 1511 года его княжество перешло к Яну II, который через 240 лет после разделения воссоздал единое Опольско-ратиборское княжество.

Со смертью Валентина Горбатого пресеклась силезская линия Пржемысловичей.

Литература 
 Ludwig Petry u. a.: Geschichte Schlesiens. Band 1, Sigmaringen 1988, ISBN 3-7995-6341-5, S. 233.
 Hugo Weczerka (Hrsg.): Handbuch der historischen Stätten Schlesien. Stuttgart 1977, ISBN 3-520-31601-3, Stammtafeln auf S. 600/601.

Ссылки 
 Miroslav Marek Генеалогия Силезских Пржемысловичей
 Charles Cawley SILESIA, Medieval Lands database, Foundation for Medieval Genealogy

Родившиеся в 1480-е годы
Пржемысловичи
Похороненные в Рацибуже